Улица Камиля Якуба () — улица в историческом районе Ново-Татарская слобода Вахитовского района Казани. Названа в честь революционера Камиля Якуба (1894-1919).

География 
Проходит вдоль участка Казань-Пассажирская — Вахитово Казанского региона Горьковской железной дороги.

Пересекается со следующими улицами:

История 
До революции 1917 года носила название Симбирская и относилась к 5-й полицейской части г. Казани. В 1914 году постановлением Казанской городской думы улица была переименована в Нижегородскую улицу, но реально это название не использовалось.  23 сентября 1924 года переименована в улицу Камиля Якуба.

На 1939 год на улице имелось около 80 домовладений: №№ 1–47/8 по нечётной стороне и №№ 2–96/10 по чётной.

В первые годы советской власти административно относилась к 5-й части города; после введения в городе административных районов относилась к Сталинскому (с 1956 года Приволжскому, 1935–1973), Бауманскому (1973–1994) и Вахитовскому (с 1994 года) районам.

Объекты на улице 

 № 1 — жилой дом ГЖД (снесён).

Примечания 

Улицы Вахитовского района Казани